Ви́ру-Ни́гула () — волость в Эстонии, в составе уезда Ляэне-Вирумаа.

География 
Волость Виру-Нигула является самой восточной в уезде Ляэне-Вирумаа. На севере граничит с Финским заливом. Соседние волости: Хальяла, Раквере и Люганузе. 

Площадь волости составляет 312,22 км². Административный центр волости — город Кунда.

История 
Волость Виру-Нигула была создана в 2017 году в результате административно-территориальной реформы путём объединения бывшей волости Виру-Нигула, города Кунда и волости Азери.

Волость расположена в области, которая в древние времена была известна как приход (кихельконд) Мауми (Maumi, также Mahu). Волостной центр носил тогда название Hageda или Akedolae (Датская поземельная книга, 1241 год).

Символика 
Символами волости новой волости Виру-Нигула стали герб и флаг упразднённой волости Виру-Нигула.

Население 
Население волости сосредоточено в городе Кунда и посёлках Виру-Нигула и Азери; остальная территория волости является малонаселённой. В 2018 году в Кунда проживало 50,8 % от общего числа жителей волости.

За период 2008—2018 численность населения волости постоянно падала и в целом уменьшилась на  человек или на 18,4 %. За тот же период число жителей Кунда снизилось на 750 человек, т. е. на 20 %. Естественный прирост населения и сальдо миграции в волости в 2007–2017 годы были негативными.

Возрастная структура населения по состоянию на 1 января 2018 года: 62,5 % — лица трудоспособного возраста (15–64 года), 13,2 % — дети в возрасте 0–14 лет и 24,3 % — лица в возрасте 65 лет и старше. Удельный вес женщин в общей численности населения волости составил 51,1 %, мужчин — 48,9 %. Как и в целом по Эстонии, населения Виру-Нигула стареет. 

Согласно прогнозу по базовому сценарию, учитывающему имеющийся потенциал народонаселения, но не берущему в расчёт миграцию, к 2040 году по сравнению с 2018 годом число жителей волости снизится почти на 20 %. Согласно миграционному сценарию, за тот же период времени это снижение составит 15 %.

Населённые пункты 
Город: Кунда.

Посёлки: Азери и Виру-Нигула.

Деревни: Аасукалда, Азериару, Варуди, Васта, Виллавере, Выркла, Ийла, Кабели, Каликюла, Кальви, Кангуристи, Кестла, Кивикюла, Койла, Коогу, Кунда, Курна, Кутсала, Куура, Кырккюла, Кыртсиалузе, Летипеа, Линнузе, Маху, Малла, Марину, Метсавялья, Нугери, Оякюла, Ору, Пааскюла, Пада, Пада-Арукюла, Пикаристи, Пярна, Ранну, Самма, Селья, Сибери, Симунамяэ, Тоомика, Тююкри, Унуксе.

Статистика 

Данные Департамента статистики о волости Виру-Нигула:

Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Виру-Нигула занимала 47 место по средней брутто-зарплате среди 79 муниципалитетов Эстонии.

Численность учащихся в школах:

Инфраструктура 
В волости работает 3 школы, 3 детских сада и 2 музыкальные школы. Возможности заниматься спортом предоставляют Спортивный центр Кунда, Спортивный дом Виру-Нигула и Центр досуга Азери. Заниматься танцами, пением и другими культурными хобби можно в Городском клубе Кунда, Народном доме Виру-Нигула и Народном доме Азери. Медицинскую помощь оказывают Центр здоровья в Кунда, центры семейного врача в Виру-Нигула и Азери; работают 2 аптеки. Услуги социального обслуживания предоставляют Кундаский дом по уходу, Дневной центр Кунда и пятикомнатная охраняемая квартира для пожилых людей в Виру-Нигула.

Экономика 
Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 марта 2020 года:

Достопримечательности 

Главными достопримечательностями волости являются:
 церковь Кунда,
 Виру-Нигулаская церковь Святого Николая,
 мыза Васта,
 пасторат Виру-Нигула,
 мыза Кальви,
 мыза Малла,
 мыс Летипеа и рыбацкая деревня Летипеа,
 музей цемента,
 памятник Освободительной войне,
 руины часовни Маарья (памятник культуры).

Районы и города-побратимы

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт волости Виру-Нигула

Примечания 

Волости Эстонии
Ляэне-Вирумаа
Административные единицы, образованные в 2017 году